Kanker, een lichamelijke aandoening;
Kanker (plantkunde), diverse soorten plantenziektes;
Kanker (stad) of Kenker, een stad in de Indiase staat Chhattisgarh;
Kanker (district) of Kenker, een district in de Indiase staat Chhattisgarh;
Kanker (vorstenland), een historisch koninkrijk in de huidige staat Chhattisgarh.